Екатери́на Серге́евна Кондра́тьева () — российская легкоатлетка.

Карьера 
В 2003 году вместе с Татьяной Фировой, Натальей Лавшук и Марией Лисниченко выиграла эстафету 4×400 метров на Универсиаде. В беге на 200 метров завоевала серебро, уступив соотечественнице Елене Болсун.

На Олимпийских играх 2004 года принимала участие в беге на 200 метров, но не смогла выйти в финал.

29 января 2005 года команда России в составе Екатерины Кондратьевой, Ирины Хабаровой, Юлии Печёнкиной и Юлии Гущиной установила мировой рекорд в эстафете 4×200 метров в помещении.

Позже Екатерина Кондратьева стала тренером по лёгкой атлетике.

Личная жизнь 
Была замужем за легкоатлетом Александром Шустовым. В 2010 году у пары родился сын Сергей.
В 2016 у пары родился сын Евгений 
.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Обладатели действующих мировых рекордов
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике